Харчилава — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Харчилава, Александр Николаевич (1898 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Харчилава, Валериан Иосифович (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.
 Харчилава, Иродион Качалович (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.